Esteves se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gerleni Lopes Esteves
 Eddie Esteves Pereira